Тао-Кларджети может означать:
 Тао-Кларджети — средневековое грузинское государство существующий в VIII и X веках.
 Тао-Кларджети — исторический и географический регион в юго-западной Грузии и северо-восточной Турции.